Espantapájaros puede referirse a:

 Espantapájaros, muñeco dispuesto de forma que ahuyente a los pájaros.
 Espantapájaros, uno de los nombres vernáculos de la cizaña, Lolium temulentum, gramínea anual.
El Espantapájaros, personaje y villano de DC Comics.
Espantapájaros, personaje y villano de Marvel Comics.
 Espantapájaros, una película del director Jerry Schatzberg de 1973. 
Memorias de un espantapájaros, un álbum de estudio del grupo español de rock M Clan.
 La hija del espantapájaros, un libro de la escritora sueca María Gripe, publicado por primera vez en 1963.